Jiliapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jiliapan, Hidalgo, ort, Pacula, 
 Jiliapa Segundo, ort, Veracruz, Tihuatlán, 
 Jiliapa, Metztitlán, ort, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar